Palmarino – abitanti di Palmar de Varela
Palmarino – abitanti di União dos Palmares